Mrkos:
 Antonín Mrkos
 1832 Mrkos
 Honda-Mrkos-Pajdusakova

Desambiguação